Regillio Pinas, artiestenaam Kater Karma (1988), Surinaams zanger en politicus, in 2020 verkiesbaar voor ABOP
 Regillio Pinas (politicus), Surinaams politicus, in 2020 verkiesbaar voor SDU